Numele Emil Fischer se poate referi la:

 Hermann Emil Fischer, chimist german
 Emil Fischer, fotograf sibian din perioada interbelică